

Персоналії
 Алессандро Ґранді — італійський ранньобароковий композитор
 Ірене Ґранді — італійська співачка, кантаутріче

Географія
 Гранді — округи США
 Кампу-Гранді — Кампу-Гранді (Campo Grande) — місто та однойменний муніципалітет у бразильському штаті Мату-Гросу-ду-Сул